Emulsionatore – elemento presente sui carburatori dei motori
Nebulizzatore – apparecchio che trasforma un liquido in aerosol